

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hery“ beginnt.

Hery 



 Héry, Luc (* 1961), französischer Geiger
 Hery, Markus (* 1969), deutscher Fußballspieler

Herya 
 Heryanto, Rudy (* 1954), indonesischer Badmintonspieler